Ле́нская — славянская фамилия; женская форма фамилии . Может также быть топонимом.

 Персоналии 
 Ленская, Галина Николаевна — автор научных работ по медицине.
 Ленская, Елена Дмитриевна — участница студии Голейзовского «Мастерская балетного искусства», с 1918 года — танцовщица театра миниатюр «Кривой Джимми».
 Ленская, Лидия Николаевна (настоящая фамилия Вервициотти; 1862—1946) — автор и переводчик пьес, драматург. Ленская, Людмила Семёновна (в девичестве Протасова; 1825 — не ранее конца 1860-х) — российская актриса.

 Топоним 
 Ленская — деревня в Шатровском районе Курганской области.
 Ленская — деревня в Данковском районе Липецкой области.
 Ленская — платформа Горьковского направления МЖД в Павлово-Посадском районе Московской области.

 Примечания 

 См. также 
 Ленская улица
 Ленское
 Ленская волость
 Малая Ленская
 Якутская и Ленская епархия